

Batman pode se referir a:

Batman, super-herói da DC Comics;

Filmes 
 Batman, filme de 1966
 Batman, filme de 1989 
 Batman Returns, filme de 1992
 Batman Forever, filme de 1995
 Batman and Robin, filme de 1997
 Batman Begins, filme de 2005
 The Dark Knight, filme de 2008
 The Dark Knight Rises, filme de 2012
 Batman v Superman: Dawn of Justice, filme de 2015
 The Batman (filme), filme de 2022
''Filmes Animados
 Batman: Mask of the Phantom, filme animado de 1993
 Batman & Mr. Freeze: SubZero, filme animado de 1998
 Batman Beyond: Return of the Joker, filme animado de 2000
 Batman: Mystery of the Batwoman, filme animado de 2003
 Batman vs. Dracula, filme animado de 2005
 Batman: Gotham Knight, filme animado de 2008
 Batman: Under the Red Hood, filme animado de 2010
Batman: Year One, filme animado de 2011
 Batman: The Dark Knight Returns, filme animado de 2012
 Son of Batman, filme animado de 2014
 Batman: Assault on Arkham, filme animado de 2014
 Batman vs. Robin, filme animado de 2015
 Batman: Bad Blood, filme animado de 2016
 Batman: The Killing Joke, filme animado de 2016
 Batman: Return of the Caped Crusaders, filme animado lançado em 2016
 The Lego Batman Movie, filme animado de 2017
 Batman and Harley Quinn, filme animado de 2017
 Batman vs. Two-Face, filme lançado em 2017
 Batman Hush, filme animado de 2019

TV  
 Batman, série de televisão de 1966
 The Adventures of Batman, série animada de 1968
 Batman: The Animated Series, série animada de 1992
 Batman Beyond, série animada de 1999
 The Batman, série animada de 2004
 Batman: The Brave and the Bold, série animada de 2008
 Beware the Batman, série animada de 2013

Revistas 
 Batman: The Killing Joke, romance gráfico one shot escrito por Alan Moore
 The Dark Knight Returns, minissérie de 1986 escritas por Frank Miller
 Batman: Year One, arco de histórias em quadrinhos de 1987 escritas por Frank Miller

Jogos eletrônicos 
 Batman, jogo lançado em 1986
Batman, jogo lançado em 1989
 Batman: Return of the Joker, jogo lançado em 1991
 Batman Returns, jogo lançado em 1992
 The Adventures of Batman and Robin, jogo lançado em 1994
 Batman: Vengeance, jogo lançado em 2001
 Batman Begins, jogo lançado em 2005
 Batman: Arkham Asylum, jogo lançado em 2009
 Batman: Arkham City, jogo lançado em 2011
 Batman: Arkham Origins, jogo lançado em 2013
 Batman: Arkham Knight, jogo lançado em 2015
 Batman: Arkham VR, jogo lançado em 2016

Geografia 
Batman (cidade), cidade turca
Batman (província), província turca
Rio Batman, rio turco
Desambiguação